Aasen , med modern stavning Åsen, är ett norskt efternamn, bildat av namnet på en bebyggelse.

Peresoner med efternamnet Aasen eller med varianter av detta namn
Personer utan angiven nationalitet är från Norge.

 Arne Paasche Aasen (1901–1978), författare och lyriker
 Ivar Aasen (1813–1896), språkforskare, skapare av det nynorska skriftspråket
 John Aasen (1890–1938), norsk-amerikansk storväxt skådespelare
 Mats Zuccarello Aasen (född 1987), ishockeyspelare
 Otto Aasen (1894–1983), backhoppare och utövare av skidsportens nordiska kombination
 Tage Åsén (född 1943), svensk målare och grafiker

Se även 
 Åsen (olika betydelser)
 Ås (olika betydelser)

Norska efternamn